Омук-Кёлюете — топоним (тип: лимноним) в России якутского происхождения.

 Омук-Кёлюете — озеро, юго-западнее оз. Кёппехтёх, Республика Саха (Якутия), координаты 68°07’с. ш. 154°38’в. д..
 Омук-Кёлюете — озеро, северо-западнее оз. Хайырдах, Республика Саха (Якутия), координаты 68°47’с. ш. 153°32’в. д..

Примечания

См. также 
Омук-Кюель